VII Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 1970 odbyły się w Sofii (Bułgaria). Trwały w dniach od 29 września do 11 października 1970 roku.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Sofia

Wyniki

Tabela

Grupa B 
 Jamboł

Wyniki

Tabela

Grupa C 
 Chaskowo

Wyniki

Tabela

Grupa D 
 Kyrdżali

Wyniki

Tabela

Faza finałowa

Mecze o miejsca 17-24 
 Chaskowo

Wyniki

Tabela

Mecze o miejsca 9-16 
 Jamboł

Wyniki

Tabela

Mecze o miejsca 1-8 
 Sofia

Wyniki

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1970 w piłce siatkowej
1970 w Bułgarii
Piłka siatkowa w Bułgarii
Sport w Sofii
Kyrdżali
Chaskowo
Jamboł